Клајн Луков може бити:

 Клајн Луков (Мириц), мјесто и бивша општина у округу Мириц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Клајн Луков (Икер-Рандов), општина у округу Икер-Рандов, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.